

Petri Kontiola, född 4 oktober 1984 i Seinäjoki, är en finländsk professionell ishockeyspelare som spelar för Lokomotiv Jaroslavl i Kontinental Hockey League (KHL). Han har tidigare spelat i Chicago Blackhawks i NHL och Metallurg Magnitogorsk och Traktor Tjeljabinsk i Kontinental Hockey League (KHL) och på lägre nivåer för Rockford IceHogs, Iowa Chops och Toronto Marlies i American Hockey League (AHL) och Tappara i Liiga.

Säsongen 2007–08 spelade Kontiola 12 matcher i NHL för Chicago Blackhawks och registrerades för 5 assist. Mesta delen av tiden i Nordamerika tillbringade Kontiola annars i AHL för Blackhawks farmarlag Rockford IceHogs samt för Iowa Chops.

2003–2007 spelade Kontiola för Tappara i FM-ligan. Från 2009 till 2011 spelade han för KHL-laget Metallurg Magnitogorsk.

Den 3 juli 2014 skrev Kontiola på ett ett-års kontrakt med Toronto Maple Leafs, till ett värde av $1,1 miljoner.

Kontiola är en uttalad förortsromantiker.

Statistik

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar
Petri Kontiola, Maple Leafs – Stats – NHL.com
Petri Kontiola NHL Statistics – Hockey–Reference.com
Petri Kontiola hockey statistics and profile at hockeydb.com
Petri Kontiola – TSN.ca

Finländska ishockeyspelare
Spelare i Chicago Blackhawks
Spelare i Toronto Maple Leafs
Spelare i Metallurg Magnitogorsk
Spelare i Rockford Icehogs
Spelare i Tappara
Spelare i Traktor Tjeljabinsk
Personer från Seinäjoki
Födda 1984
Levande personer
Män
Finländska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 2014
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Finland
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2014
Spelare valda i NHL Entry Draft 2004
Spelare valda av Chicago Blackhawks i NHL Entry Draft